Scott Moore (1983-), joueur de baseball américain ;
 Scott Moore (1988-), joueur de rubgy à  anglais.